Fabio Fognini blev mästare 2014 då turneringen senast hölls, men han valde att istället tävla i Dubai.

Thiago Seyboth Wild vann sin första titel på ATP-touren efter att ha besegrat Casper Ruud med 7–5, 4–6, 6–3 i finalen. Han blev samtidigt den förste spelaren född 2000 att vinna en titel på ATP-touren.

Seedning
De fyra högst seedade började spela i den andra omgången.

 Cristian Garín (Kvartsfinal, drog sig ur)
 Casper Ruud (Final)
 Albert Ramos Viñolas (Semifinal)
 Pablo Cuevas (Andra omgången)
 Juan Ignacio Londero (Andra omgången)
 Hugo Dellien (Kvartsfinal)
 Federico Delbonis (Kvartsfinal)
 Thiago Monteiro (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Juan Pablo Varillas (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)  Martin Kližan (Kvalificerad)
  Filip Horanský (Kvalificerad)
  Carlos Taberner (Kvalificerad)
  Andrea Collarini (Kvalificeringsmatch)  Renzo Olivo (Kvalificerad)
  Pedro Sakamoto (Kvalificeringsmatch)  Orlando Luz (Kvalificeringsmatch)''

Kvalificerade
  Renzo Olivo
  Martin Kližan
  Filip Horanský
  Carlos Taberner

Lucky loser
  Juan Pablo Varillas

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Chile Open 2020 – Singel